David Davis (1815–1886) amerikai szenátor
 David Davis (1948) brit politikus, miniszter
 David Davis (1976) világbajnok, olimpiai bronzérmes spanyol kézilabdázó
 David Davis (1991) angol labdarúgó